

Astronomia  
 Pollera – pianeta extrasolare in orbita attorno alla stella CD-30 1812 nella Costellazione di Eridano

Geografia 
 Cerro de la Pollera – montagna del Cile
 Grotta di Pollera – area naturale della Liguria

Persone 
 Alberto Pollera – militare e antropologo italiano
 Giorgio Pollera – militare italiano, figlio di Alberto